Во Нгуєн Зіап, Во Нґуєн Зяп (, ; * 25 серпня 1911 с. Анкса, Куангбінь, Французький Індокитай — † 4 жовтня 2013) — в'єтнамський воєначальник та політичний діяч, генерал армії, міністр оборони В'єтнаму, головнокомандувач В'єтміня часів В'єтнамської війни.

Див. також 
 Війна у В'єтнамі
 Демократична Республіка В'єтнам
 Женевська конференція 1954 року
 Нго Дінь З'єм
 В'єтконг

Примітки

Джерела 
 Дэвидсон Ф. Война во Вьетнаме (1946—1975) = Vietnam at War: The History 1946—1975. — М.: Изографус, Эксмо, 2002. — С. 816.
 Лэннинг, Майкл Ли «Сто великих полководцев» = The Military 100. — М.: Вече, 1998. — С. 480. — ISBN 5-7838-0414-2

Посилання 
 

 Короткая биография Во Нгуен Зиапа 
 Игнатьев Н. Наследие генерала Зиапа

Уродженці В'єтнаму
Політики В'єтнаму
Війна у В'єтнамі